Чемпионат Бельгии по футболу сезона 2005/06 в первом дивизионе () проводился с 5 августа 2005 года по 5 мая 2006 года. Все матчи чемпионата впервые стали транслироваться на платном цифровом телеканале, а один матч из каждого тура шёл в прямом эфире по государственному каналу Sporza. Победителем чемпионата в 28-й раз в своей истории стал брюссельский «Андерлехт», завоевав титул в упорной борьбе с льежским «Стандардом» и «Брюгге». Лучшим бомбардиром с 18 мячами стал нигериец Тосин Досунму из клуба «Жерминаль Беерсхот».

Первый дивизион покинул занявший последнее место «Ла-Лувьер», расположившийся строчкой выше клуб «Льерс» смог сохранить место в лиге в переходном турнире.

Итоговая таблица 

(Ч) — действующий чемпион; (К) — действующий обладатель кубка; (Н) — новичок лиги

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии 2005/06 на сайте rsssf.com

2005/2006
Футбол в Европе в 2005 году
Футбол в Европе в 2006 году
Спорт в Бельгии в 2005 году
Спорт в Бельгии в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006